Виле́йка () — деревня в Каменском сельсовете Чаусского района Могилёвской области Белоруссии.

Население 
 2010 год — 52 человека

Известные уроженцы 
 Азаров Семён Иванович (1909—1942) — Герой Советского Союза.

Примечания 

Населённые пункты Чаусского района